John Cunningham Lilly (1915-2001), physicien, psychothérapeute et écrivain américain ;
 John Lilly (1971-), ancien CEO de la Mozilla Corporation ;
 John Lilly, plus fréquemment graphié John Lyly (v. 1553-1606), écrivain et dramaturge anglais.